Anywhere for You (qui en anglais signifie « (J'irai) n'importe où pour toi ») peut désigner :

Chansons  
 Anywhere for You, une chanson des Backstreet Boys, 1997
 Anywhere for You, une chanson de John Martin, 2014